Almind (Kolding), plaats in de Deense gemeente Kolding
 Almind (parochie, Kolding)
 Almind (parochie, Viborg)